Arto Javanainen, finski hokejist, * 8. april 1959, Pori, Finska, † 25. januar 2011, Turku, Finska.

Javanainen v finski ligi večino kariere igral za klub Ässät Pori, skupaj šestnajst sezon v treh delih. S klubom je v sezoni 1977/78 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1983 je bil kot 118. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, v ligi NHL pa je zaigral za klub Pittsburgh Penguins. toda le na štirinajstih tekmah v sezoni 1984/85. V finski ligi je krajši čas igral tudi za kluba Olympiajoukkue in TPS Turku. V sezoni 1985/86 je bil najboljši po točkah v finski ligi, v sezonah 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1987/88 in 1990/91 pa najboljši strelec. Skupno je v prvi finski ligi dosegel rekordnih 464 golov in 793 točk. V sezoni 1987/88 je dosegel rekordnih 47 golov, v karieri pa rekordnih 39-krat hat trick.  

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1984, kjer je osvojil šesto mesto, in dveh svetovnih prvenstvih.

Leta 2000 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Ässät Pori so upokojili njegov dres s številko 4.

Statistika kariere

|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 75/76
|
| 27
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 76/77
|
| 34
| 9
| 5
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 77/78
|
| 35
| 8
| 8
| 16
|
| 0
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 5
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 6
| 1
| 7
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 31
| 18
| 49
|
| 36
|
| 8
| 7
| 4
| 11
|
| 7
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 28
| 29
| 57
|
| 48
|
| 7
| 7
| 2
| 9
|
| 10
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 37
| 27
| 64
|
| 40
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 29
| 27
| 56
|
| 50
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 28
| 23
| 51
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 37
| 25
| 62
|
| 66
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 84/85
|
| 14
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 84/85
|
| 59
| 26
| 29
| 55
|
| 15
|
| 14
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 44
| 27
| 71
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 37
| 24
| 61
| +11
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 47
| 20
| 67
| +18
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 32
| 23
| 55
|
| 38
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|-
| Ässät Pori
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 36
| 59
| 39
| 98
| +79
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 35
| 18
| 53
| 0
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 20
| 14
| 34
| -3
| 22
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| 0
| 8
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 92/93
|
| 45
| 17
| 17
| 34
| -5
| 26
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +5
| 8
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 22
| 19
| 41
| +18
| 46
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 821
| bgcolor="#7FFF00" | 566
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | 982
| bgcolor="#7FFF00" | +122
| bgcolor="#7FFF00" | 701
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti TPS Turku
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami